Konttiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Konttiluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Konttiluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Konttiluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar